Кутарма́ () — название посёлков городского типа в Андижанской области Узбекистана:
 Кутарма (Мархаматский район)
 Кутарма (Ходжаабадский район)

См. также 
 Кутармо